Daucus neglectus är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Thomas. Lowe. Daucus neglectus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
neglectus